Landy ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Landy (* 1974), irischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Frank J. Landy (1942–2010), US-amerikanischer Psychologe
 James Landy (1813–1875), US-amerikanischer Politiker
 John Landy (1930–2022), australischer Leichtathlet und Politiker
 Leonard Landy (* 1933), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Landy (* 1963), britischer Künstler
 Tonny Landy (* 1937), dänischer Opernsänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Landy Ice Rises, Eiskuppeln vor der Küste der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Landi